Gabrowski ist der Familienname folgender Personen:

 Iwajlo Gabrowski (* 1978), bulgarischer Radrennfahrer

 Petar Gabrowski (1898–1945), bulgarischer Politiker